Неофинетия серповидная () — вид многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные.

Ареал и экологические особенности 
Япония: острова Хонсю, Яку, Танэгасима, Окинава, Рюкю, Сикоку и Кюсю; а также Китай и Корея.

Литофиты и эпифиты на покрытых мхом скалах и не крупных ветвях деревьев.

Все виды рода Neofinetia входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

Этимология 
Японское название — フウラン, 風蘭, в русской транскрипции Фу-Ран, что означает «орхидея ветров» и フウキラン, 富贵兰, в русской транскрипции Фуки-Ран, что означает «благородные орхидеи».

Китайское название: 风兰 (feng lan). 

Корейское название — 풍란.

История описания 
Впервые обнаружен в Карлом Тунбергом в южной части Японии на холмах около
Нагасаки на острове Кюсю. Описан в 1925 году.

Биологическое описание 
Миниатюрные моноподиальные растения (до 15 см высотой). Псевдобульб не образуют. Взрослые растения образуют плотные куртины. Листья расположены двурядно. Корни относительно толстые, покрыты веламеном. По цвету кончиков различают четыре типа: светло-коричневые, темно-коричневые, зеленые и рубиново-красные. Соцветие 3-7 цветковое, около 7,5 см длиной, вырастает из пазухи листа. Цветки ароматные, особенно в вечернее время, у номинальной формы и лепестки и чашелистики белого цвета. Шпорец 3,7 см длиной. У более редких форм цветки различных оттенков зелёного, жёлтого, розового и пурпурного.Опыляются ночными чешуекрылыми.

Хромосомы: 2n = 38.

Цветение в природе: лето-осень.

В культуре 

Первые упоминания о Neofinetia falcata, вероятно, в китайской книге «Senkaku Ruisho» (изданной до 1600 года) и «Kashi Sahen» (опубликована в 1617 году). В этих текстах, Neofinetia falcata называлась «Keiran Ichimei Fuuran», которое впоследствии было сокращено до «Fuuran», термин, широко используемый в настоящее время в отношении найденных в природе спонтанных мутаций Neofinetia falcata. Самая ранняя информация о культуре вида в книге «Kadan Komoku» (1665 год).

Наиболее популярным культивирование различных форм Neofinetia falcata стало в период правления сёгуна Токугава Иэнари, правящего в Японии в 1787—1837 гг. По приказу Токугава Иэнари осуществлялся специальный поиск необычных разновидностей данной орхидеи. Благодаря ему была собранна коллекция из более 200 форм. Популярность Fuukiran снизилась в конце эпохи Эдо и после мировых войн. До XX века собирателями Neofinetia falcata были только представители высших классов общества. В настоящее время в Японии содержание необычных форм этих орхидей переживает новый подъём.

Fuuran — принято называть найденные в природе растения с необычными листьями и цветами, не свойственными номинальной форме. Гибриды и искусственно созданные мутации к Fuuran никого отношения не имеют.

В Японии, в рамках культурной традиции Fuuran наиболее распространены следующие виды орхидей: Neofinetia falcata (традиционные названия: Fuuran, Fuukiran), Dendrobium moniliforme (Sekkoku, Chouseiran), Cymbidium goeringii (Shunran, Nihon Shunran), Sedirea japonica (Yabukouji, Yabuk).  В соответствии со стандартами японского общества Fuukiran Society (JFS), открытие новой формы не всегда приводят к немедленной регистрации нового Fuukiran. В начале в условиях культуры должно вырасти несколько поколений. Это необходимо, для выявления отличий от зарегистрированных Fuukiran и выяснения передаются ли эти уникальные особенности потомству.  При оценке растений учитываются не только их морфологические особенности, но и горшок и субстрат, которые должны соответствовать культурным традициям.

Рекомендации по содержанию основанные на данных о климате в одном из мест произрастания (Кагосима, Кюсю, Япония): 
Свет: 2000-3600 FC. По данным японских производителей 1500-3000 FC. Наибольшее количество света в природе растения получают в зимне-весенний период.

Температура воздуха летом: днем в среднем 26-31°С, ночью 19-23 °C. Зимой днем 12-13 °C, ночью 3-4 °C.

Обычно для неофинетий рекомендуются следующая схема: 
Крайние границы зимних (с декабря до середины марта) температур от −5 °С до +15 °C. Среднюю температуру нужно поддерживать на уровне не большем 10—15 °C. При влажности воздуха более 70 %, полив не чаще, чем один раз в неделю. В апреле средняя температура 15 °С — 25 °C. Средняя температура летом 25—28 °C. В это время растения поливают ежедневно и регулярно удобряют. В помещении должна быть обеспечена циркуляция воздуха.

Относительная влажность воздуха 75-85 %. По данным японских производителей от 40 до 60 %.Полив обильный в период вегетации, в период покоя полив сокращают, но субстрат не должен надолго пересыхать полностью. Между поливами растения должны успевать просохнуть.

Культивируемые растения очень чувствительны к бактериальным и грибковым инфекциям, если выросли в вертикальном положении. Посадка растений должна осуществляться таким образом, чтобы корни растений хорошо аэрировались. Сбалансированная удобрения следует применять еженедельно в период активного роста. Для полива лучше использовать воду прошедшую очистку методом обратного осмоса. При использовании водопроводной воды субстрат следует регулярно промывать во избежание отложения солей.

Посадка растений производится на блок, декоративный камень (в стиле бонсай), в глиняный или пластиковый горшок или корзинку для эпифитов. Традиционный японский способ посадки заключается в том, что растение располагают высоко над краем специального керамического горшка с большим дренажным отверстием, высаживая его на полый шар из сфагнума.

Некоторые известные формы

 Розовые цветки: Awa Hari Beni, Benisuzume, Kutsuwamushi, Kurume Тора (нежно розовый румянец на лепестках и фиолетово-розовые кончики корней), Momo Hime, Seikai, Shojou, Shu Ten Nou.
 Зелёные цветки: Hisui, Shunkyuden.
 Жёлтые цветки: Kibana Furan.
 Оранжево-жёлтые цветки: Kitensho.
 Белые цветки без шпорца: Hoshiguruma.
 Цветки имеющие дополнительные шпорцы и другие части: Shunkyuden.
 Шпорец направлен вперёд: Tenshin.
 Карликовые формы: Senzai, Seikai, Tamakongou.

Чистота вида у неофинетий с цветками отличными от типовой формы является предметом дискуссии.

Болезни и вредители

Межродовые искусственные гибриды (грексы) 
Зарегистрированы RHS:

 Aeridofinetia Hiroshima Choice — Aerides flabellata × Neof. falcata, M.Kobayashi 1995
 Aeridofinetia Pink Pearl — Aerides jarckiana × Neof. falcata, E.Iwanaga 1961
 Aeridofinetia Tiny Tim — Aerides falcata × Neof. falcata, W.K.Nakamoto 1966
 Aeridofinetia Suzuka Pearl — Neof. falcata × Aerides houlletiana, S.Katsuta 2007
 Ascofinetia A. F. Buckman — Neof. falcata × Ascocentrum christensonianum, A.Buckman 2008
 Ascofinetia Emly — Ascofinetia Peaches × Neof. falcata, E.Siegerist 1982
 Ascofinetia Color Burst — Neof. falcata × Ascocentrum Sidhi Gold, L.Soule(Kultana) 2006
 Ascofinetia Cherry Blossom — Neof. falcata × Ascocentrum ampullaceum, E.Iwanaga 1961
 Ascofinetia Furuse — Neof. falcata × Ascocentrum pumilum, H.Furuse 1979
 Ascofinetia Kaori — Neof. falcata × Ascofinetia Cherry Blossom, I.Mochizuki 1990
 Ascofinetia Lion Star — Neof. falcata × Ascocentrum Sagarik Gold, L.Stern 1984
 Ascofinetia Peaches — Neof. falcata × Ascocentrum curvifolium, E.Iwanaga 1962
 Ascofinetia Twinkle — Neof. falcata × Ascocentrum miniatum, Rev.M.Yamada 1960
 Ascofinetia Yellow Fuuran — Neof. falcata × Ascocentrum sp., O/U 2000
 Chrisnetia Green Light — Christensonia vietnamica × Neof. falcata, Ching Hua 2008
 Cleisofinetia Rumrill Cameo — Cleisocentron pallens × Neof. falcata, J.Rumrill 1987
 Darwinara Charm — Neof. falcata × Vascostylis Tham Yuen Hae, Takaki O.N. 1987
 Darwinara Fuchs Cream Puff — Neof. falcata × Vascostylis Five Friendships, R.F.Orchids 1995
 Darwinara Pretty Girl — Neof. falcata × Vascostylis Jim Snider, Takaki O.N. 1989
 Dorifinetia Little Cherry — Dorifinetia Pilialoha × Neof. falcata, Takaki O.N. 1989
 Dorifinetia Pilialoha — Doritis pulcherrima × Neof. falcata, Mr/Mrs H.Starke (Y.Sagawa) 1975
 Jisooara Jisco — Rhynchofadanda Porchina Blue × Neof. falcata, R.Perreira 1987
 Hanesara Golden Beauty — Neof. falcata × Aeridachnis Bogor, J.Hanes 1977
 Luinetia Rumrill — Neof. falcata × Luisia teres, J.Rumrill 1975
 Mizunoara Pololei Sunset — Neof. falcata × Kagawara Christie Low, Haiku Maui (N.Mizuno) 2005
 Nakamotoara Blanc — Ascocenda Charm × Neof. falcata, Rev.M.Yamada 1965
 Nakamotoara Cherry Hill — Neof. falcata × Ascocenda Aroonsri Beauty, M.Sato 1990
 Nakamotoara Dainty Delight — Ascocenda Ophelia × Neof. falcata, Rod McLellan Co. 1980
 Nakamotoara Joyce Hands — Neof. falcata × Ascocenda Blue Boy, G.Hands(O/U) 2007
 Nakamotoara Peach Mist — Neof. falcata × Ascocenda Karnda, Arnold J.Klehm 1997
 Nakamotoara Thai Surprise — Ascocenda Peggy Foo × Neof. falcata, R.Griesbach (Bangkok Fl.Centre) 1996
 Nakamotoara Rainbow Gem — Neof. falcata × Ascocenda Flambeau, Takaki O.N. 1989
 Nakamotoara Selsal’s Baby Blue — Neof. falcata × Ascocenda Blue Eyes, J.& I.Sellés 1995
 Nakamotoara Wendy — Neof. falcata × Ascocenda Meda Arnold, W.K.Nakamoto 1964
 Neofadenia Ucho — Neof. falcata × Seidenfadenia mitrata, S.Ichijyo (K.Nakatani) 1984
 Neoglossum Rumrill Dilly — Neof. falcata × Ascoglossum calopterum, J.Rumrill 1989
 Neograecum Conny Röllke — Neof. falcata × Angraecum scottianum, Röllke Orchzt.(G.Röllke) 1990
 Neosedanda (Vandofinides) Purity — Vandirea Takagi × Neof. falcata, J.Rumrill 1980
 Neosedirea Summer Stars — Neof. falcata × Sedirea japonica, H.Furuse 1979
 Neostylis Baby Angel — Neof. falcata × Neostylis Lou Sneary, Takaki O.N. 1989
 Neostylis Dainty — Neof. falcata × Rhynchostylis retusa, Elliott Flynn 1965
 Neostylis Lou Sneary — Neof. falcata × Rhynchostylis coelestis, Hajime Ono 1970
 Neostylis Pinky — Neof. falcata × Rhynchostylis gigantea, M.Kobayashi 1990
 Parafinetia Crownfox Twinkle — Paraphalaenopsis serpentilingua × Neof. falcata, R.F. Orchids (Cheah Wah Sang) 2009
 Phalanetia Anna Bettencourt — Neof. falcata × Phalaenopsis Veitchiana, Bettencourt 1988
 Phalanetia Hoshizukiyo — Phalanetia Irene × Neof. falcata, T.Morie 2002
 Phalanetia Irene — Neof. falcata × Phalaenopsis equestris, Y.Sagawa 1975
 Phalanetia Koibotaru — Neof. falcata × Phalaenopsis schilleriana, T.Morie 2000
 Phalanetia Pacifica — Neof. falcata × Phalaenopsis Chieftain, W.K.Nakamoto 1964
 Renanetia Bali — Renanthera Brookie Chandler × Neof. falcata, E.Iwanaga 1962
 Renanetia Sunrise — Neof. falcata × Renanthera imschootiana, Sak.Takagi 1967
 Robifinetia Rumrill Vanguard — Robiquetia spathulata × Neof. falcata, J.Rumrill 1982
 Rumrillara Salome — Rumrillara Rosyleen × Neof. falcata, J.Rumrill 1979
 Sanjumeara Luke Neo — Neof. falcata × Perreiraara Luke Thai, T.Orchids (R.Viraphandhu) 1994
 Vandofinetia Aspenwood Elf — Neof. falcata × Vanda Ben Berliner, I.Cohen (Lauralin) 1985
 Vandofinetia Baby Star — Neof. falcata × Vandofinetia Pat Arcari, Takaki O.N. 1989
 Vandofinetia Blaupunkt — Vanda coerulescens × Neof. falcata, J.Lindstrom (J.Dunkelberger) 1986
 Vandofinetia Kelly’s Cloud Catcher — Neof. falcata × Vanda Sally Roth, K.Hurley (Fournier) 2009
 Vandofinetia Little Blossom — Neof. falcata × Vanda Miss Joaquim, Sak.Takagi 1967
 Vandofinetia Nago Blue — Neof. falcata × Vanda Trevor Rathbone, E.Tamaki 1996
 Vandofinetia Nara — Vanda Patou × Neof. falcata, Kirin Brew. (K.Takagi) 1992
 Vandofinetia Oriental Beauty — Neof. falcata × Vanda Rothschildiana, Takaki O.N. 1987
 Vandofinetia Oriental Star — Neof. falcata × Vanda Little Blue, Takaki O.N. 1989
 Vandofinetia Pat Arcari — Vanda coerulea × Neof. falcata, Hajime Ono 1970
 Vandofinetia Premier — Neof. falcata × Vanda lamellata, Rev.M.Yamada 1960
 Vandofinetia Red Tide — Neof. falcata × Vanda Mystic Queen, Lauralin 1989
 Vandofinetia Snow Dance — Vanda Pissamai × Neof. falcata, Suphachadiwong (Kultana) 1984
 Vandofinetia Sweet Petite — Vanda Mimi Palmer × Neof. falcata, B.Thoms 1994
 Vandofinetia Venus — Vandofinetia Premier × Neof. falcata, J.Rumrill 1984
 Vandofinetia Virgil — Neof. falcata × Vanda cristata, Highland Trop. 1992
 Vandofinetia White Crane — Vanda sanderiana × Neof. falcata, Exotic Orchids 2006
 Wilkara Didit Finally — Asconopsis Irene Dobkin × Neof. falcata, C.Wilk 2003

Литература 
 Thomas Joseph Mulhollan, Order Form for Fuukiran — Neofinetia falcata Japanese Style. ISBN 1-4276-1424-5
 Suzuki, K. 1985. Japanese Orchids — Neofinetia falcata and Ponerorchis graminifolia. American Orchid Society Bulletin, 54(3):277.
 Venter HJ, 1997, Mighty miniatures: no.19. Neofinetia falcata. S. Afr. Orchid J. 28. (4): 131
 Cooper R, 1983, Neofinetia falcata. J. Wellington Orchid Soc. 6. (11): 222
 Sheehan T, Sheehan M, 1983, Orchid genera, illustrated: 91. Neofinetia. Amer. Orchid Soc. Bull. 52. (1): 48-49
 Northen RT, 1980, Neofinetia falcata is again the correct name. Florida Orchidist 23. (3): 111
 Craig JE, 1971, Neofinetia falcata, the Japanese 'furan'. Amer. Orchid Soc. Bull. 40. (2): 114—119

Ссылки 
 Калиновский Д. Neofinetia  
 Фотографии различных форм Neofinetia falcata  
 Сайт японского общества любителей Fuukiran (日本富貴蘭会　事務局)  
 Культура Neofinetia falcata в Японии 
 Культура Neofinetia falcata в Японии 
 The Web Neofinetia  
 Fuukiran — odd flower forms  
 Neofinetia orchid show, fuukiran-ten, part one  
 Neofinetia orchid show, fuukiran-ten, part two  
 How to grow fuukiran, the basics  (основы агротехники) 
 Fuukiran — colored flower forms  
 Neofinetia falcata на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Neofinetia falcata на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Питомник и журнал о Японских орхидеях Neofinetia falcata в России,

Примечания 

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Юго-Восточной Азии
Многолетние травы
Растения, впервые описанные в 14-м издании книги Systema Vegetabilium